Přehrada Néstora Kirchnera je přehrada ve výstavbě na řece Santa Cruz v provincii Santa Cruz na jihu Argentiny. Stavba začala v červnu 2015, přehrada má nést jméno bývalého argentinského prezidenta Néstora Kirchnera a jejím hlavním užitkem má být elektřina z vodní elektrárny s plánovaným celkovým výkonem šestice Francisových turbín 1140 megawattů.

Přehradní hráz má být 75,5 metru vysoká a 2780 metrů dlouhá. Přehradní nádrž bude mít plochu 275 čtverečních kilometrů a objem šest miliard metrů krychlových.

Přehradu staví konsorcium v čele s čínskou společností Ke-čou-pa. Zakázku konsorcium získalo spolu se zakázkou na menší přehradu Jorgeho Cepernica, která má být níže po proudu.

Reference 

Stavby ve výstavbě
Přehradní nádrže v Argentině
Geografie Santa Cruz (argentinská provincie)
Stavby v Santa Cruz (argentinská provincie)
Povodí Santa Cruz